Перший дивізіон ліги Гамбії () — змагання з футболу з-поміж клубів Гамбії, в ході якого визначається чемпіон країни й представники міжнародних клубних змагань. Перший розіграш турніру відбувся 1969 року.

Чемпіони

До проголошення незалежності 

 1952-53 : «Гамбія Юнайтед»
 1953-54 : «Огестініанс»
 1954-55 : «Вайт Фантомс»
 1955-56 : ЮАК
 1956-57 : «Рейнбоу»
 1957-58 : «Вайт Фантомс»
 1958-59 : «Вайт Фантомс»
 1959-60 : «Вайт Фантомс»
 1960-61 : «Вайт Фантомс»
 1961-62 : «Вайт Фантомс»
 1962-63 : «Вайт Фантомс»
 1963-64 : «Вайт Фантомс»
 1964-65 : «Вайт Фантомс»
</div>

Після проголошення незалежності

Переможці по роках (з 1966)

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Перший дивізіон ліги Гамбії на офіційному сайті ФІФА (архівна версія) 
 Gambia Champions  

Вищі футбольні ліги Африки
Футбол у Гамбії